

Geografia

Francia 
 Bettingen – antico nome tedesco di Betting (già "Betting-lès-Saint-Avold"), comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Bettingen – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Bettingen – frazione di Waldbröl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bettingen – ex comune ora frazione di Wertheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Oberbettingen – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Bettingen – comune (Canton Basilea Città)